IMC (lotnictwo) (ang. Instrument meteorological conditions)
 IMC (przyrząd) 
 Misjonarze Konsolaty (skrót zakonny IMC)
 Internet Mail Consortium
 Międzynarodowa Rada Muzyki
 Indymedia
 Międzynarodowe Mistrzostwa Producentów, skrót od International Championship for Manufacturers - IMC